Ян Робертс (, род. 31 июля 1965 года) — австралийский игрок в регбилиг и актёр. Выступал в профессиональной лиге в 1980—1990-х годах. После завершения спортивной карьеры начал актёрскую деятельность. Незадолго перед окончанием спортивной карьеры заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, став первым в истории игроком в регби, объявившем о ней, что вызвало общественный резонанс в Австралии и в мире.

Примечания

Ссылки 
 
 State of Origin Official website Rugby League Player Stats
 The World of Ian
 Australian Story Episode — The Lost Boy

Игроки в регбилиг Австралии